Hayward kan syfta på,

Hayward Gallery – konsthall i London

Personer
Abraham Hayward (1801–1884), engelsk skriftställare. 
Andrew C. Hayward, engelsk epidemiolog.
Gordon Hayward (1990–), amerikansk basketspelare. 
Joshua Hayward (1984–), engelsk gitarrist. 
Justin Hayward (1946–), brittisk musiker. 
Kenneth J. Hayward (1891-1972), engelsk entomolog. 
Monroe Hayward (1840–1899), amerikansk politiker och jurist. 
Peter Hayward, brittisk bryozoolog. 
Susan Hayward (1917–1975), amerikansk skådespelerska. 
Tony Hayward (1957–), brittisk företagsledare, VD för BP.

Geografi

Storbritannien 

Haywards Heath – stad i West Sussex, England

USA 

 Hayward, Missouri, Pemiscot County, 
 Hayward, Minnesota, Freeborn County, 
 Hayward, Wisconsin, Wisconsin, Sawyer County, 
 Hayward, Kalifornien, ort, Alameda County,

Se även
Hayward Lake – flera sjöar

Engelska efternamn
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar